Грехово — название нескольких населённых пунктов:
 Грехово — деревня в Советском районе Кировской области.
 Грехово — деревня в Октябрьском районе Костромской области.